Поздняко́ва — женская форма русской фамилии , также топоним.

 Известные носители 
 

 Позднякова, Анна Григорьевна (род. 1937) — советский и российский учитель.

 Позднякова, Ирина Валентиновна (род. 1953) — советская пловчиха.
 Позднякова, Оксана Константиновна (род. 1970) — российский учёный-педагог, член-корреспондент РАО (2010).
 Позднякова, София Станиславовна (род. 1997) — российская саблистка.
 Позднякова, Татьяна Васильевна (род. 1955) — советская и украинская бегунья.
 Федотова, Гликерия Николаевна (в девичестве Позднякова; 1846—1925) — русская драматическая актриса. Населённые пункты 
 Позднякова — деревня в Иркутском районе Иркутской области.
 Позднякова — деревня в Октябрьском районе Курской области.

 См. также 
 Поздняково